Karaköy (türkisch: „schwarzes Dorf“) ist der Name zahlreicher Orte in der Türkei:

Gemeinden (Belediye):
 Karaköy (Kale), Gemeinde im Landkreis Kale der Provinz Denizli

Dörfer (Köy):
 Karaköy (Ahmetli), Dorf im Landkreis Ahmetli der Provinz Manisa
 Karaköy (Akhisar), Dorf im Landkreis Akhisar der Provinz Manisa
 Karaköy (Aliağa), Dorf im Landkreis Aliağa der Provinz Izmir
 Karaköy (Altındağ), Dorf im Landkreis Altındağ der Provinz Ankara
 Karaköy (Aydın), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Aydın
 Karaköy (Bayramiç), Dorf im Landkreis Bayramiç der Provinz Çanakkale
 Karaköy (Bolu), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bolu
 Karaköy (Buldan), Dorf im Landkreis Buldan der Provinz Denizli
 Karaköy (Çavdır), Dorf im Landkreis Çavdır der Provinz Burdur
 Karaköy (Çeşme), Dorf im Landkreis Çeşme der Provinz Izmir
 Karaköy (Datça), Dorf im Landkreis Datça der Provinz Muğla
 Karaköy (Domaniç), Dorf im Landkreis Domaniç der Provinz Kütahya
 Karaköy (Elmalı), Dorf im Landkreis Elmalı der Provinz Antalya
 Karaköy (Fethiye), Dorf im Landkreis Fethiye der Provinz Muğla
 Karaköy (Gündoğmuş), Dorf im Landkreis Gündoğmuş der Provinz Antalya
 Karaköy (Hasankeyf), Dorf im Landkreis Hasankeyf der Provinz Batman
 Karaköy (Ilgın), Dorf im Landkreis Ilgın der Provinz Konya
 Karaköy (Kıbrıscık), Dorf im Landkreis Kıbrıscık der Provinz Bolu
 Karaköy (Malatya), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Malatya
 Karaköy (Mustafakemalpaşa), Dorf im Landkreis Mustafakemalpaşa der Provinz Bursa
 Karaköy (Nallıhan), Dorf im Landkreis Nallıhan der Provinz Ankara
 Karaköy (Osmancık), Dorf im Landkreis Osmancık der Provinz Çorum
 Karaköy (Pazaryeri), Dorf im Landkreis Pazaryeri der Provinz Bilecik
 Karaköy (Şavşat), Dorf im Landkreis Şavşat der Provinz Artvin
 Karaköy (Savur), Dorf im Landkreis Savur der Provinz Mardin
 Karaköy (Susurluk), Dorf im Landkreis Susurluk der Provinz Balıkesir
 Karaköy (Tavşanlı), Dorf im Landkreis Tavşanlı der Provinz Kütahya
 Karaköy (Turgutlu), Dorf im Landkreis Turgutlu der Provinz Manisa
 Karaköy (Varto), Dorf im Landkreis Varto der Provinz Muş
 Karaköy (Vezriköprü), Dorf im Landkreis Vezirköprü der Provinz Samsun
 Karaköy (Yahyalı), Dorf im Landkreis Yahyalı der Provinz Kayseri
 Karaköy (Yenice), Dorf im Landkreis Yenica der Provinz Çanakkale
 Karaköy (Yenişehir), Dorf im Landkreis Yenişehir der Provinz Bursa
 Karaköy (Yeşilova), Dorf im Landkreis Yeşilova der Provinz Burdur

Stadtviertel (Mahalle):
 Karaköy (Istanbul), Stadtviertel im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu